Анджей (Андреас) Бемер (; около 1555 — около 1626, Львов) — архитектор и скульптор конца XVI — первой трети XVII века, работавший в средневековом Львове, представитель маньеризма.

Биография 

Выходец из Бреслау. Сын Матвея и Анны. Поселился во Львове. Первое упоминание о нем под именем (прозвищем) Нерыхлый (то есть медлительный или небыстрый) встречается в книгах львовского цеха строителей в 1584 году.

С 1584 года — цехмейстер Львовского цеха строителей. Работал во Львове, выполняя заказы городского совета (рады), знати и патрициев.

Главные работы 

Находился под влиянием голландского маньеризма. Главные работы А. Бемера находятся во Львове: в 1609—1617 г. построил часовню Боимов, стоящую рядом с Латинским собором, после 1619 г. украсил самую известную из часовен Латинского собора — Часовню Кампианов. Работал над перестройкой часовни Шольц-Вольфовичей.

Между 1613—1621 г. завершил строительство Бернардинского костёла, начатое в 1600 г. Павлом Римлянином и Амброзием Благосклонным, возвёл башню, примыкающую к северо-восточному углу сооружения, и выполнил завершение усложнённого щит-фронтона главного фасада, близкого к немецко-фламандскому варианту маньеризма.

По заказу бургомистра Львова им была перестроена готическая башня львовской ратуши (1826 году при пожаре она рухнула).

А. Бемер — автор скульптурного изображение льва со щитом, так называемого Льва Лоренцовича — старейшего сохранившегося скульптурного изображения городского символа Львова.

Кроме того, известно, что в 1621 г. в Ошмянском повете Виленского воеводства им был выполнен каменный алтарь в местном бернардинском костёле.

См. также 
 Часовня Боимов
 Часовня Кампианов
 Бернардинский костёл и монастырь (Львов)

Литература 
 Бемер Андреас // Енциклопедія Львова / За редакцією А. Козицького та І. Підкови. — Львів : Літопис, 2007. — Т. 1. — С. 207. — ISBN 966-7007-68-8, ISBN 978-966-7007-68-3 
 Любченко В. Ф. Львівська скульптура XVI—XVII століть. — Київ : Наукова думка, 1981. — С. 101—106.

Ссылки 
 Bemer Andrzej 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся во Вроцлаве
Родившиеся в 1550-е годы
Умершие в 1620-е годы
Умершие во Львове
Архитекторы Львова
Архитекторы XVI века
Архитекторы XVII века
Скульпторы XVI века
Скульпторы XVII века